Royal Boussu Dour Borinage was een Belgische voetbalclub uit Boussu-Bois in de Borinage. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 167 en had groen-wit als clubkleuren. De club speelde sinds 2009 in Tweede Klasse.

Het stamnummer 167 is vanaf 2014 in handen van Seraing United; het vroegere Boussu Dour leeft verder als Francs Borains met stamnummer 5192.

Geschiedenis
De ploeg werd opgericht in 1922 als Sporting Club de Boussu-Bois en sloot aan bij de Belgisch Voetbalbond. In 1946 verscheen deze club voor het eerst in de nationale reeksen toen men kon deelnemen in Bevordering, toen de Derde Klasse. Boussu-Bois zakte nog even, maar kon een jaar later zijn plaats in Bevordering weer innemen. De club bleef in Derde Klasse, ook toen in 1952 bij het creëren van een Vierde Klasse als bevorderingsniveau het aantal clubs in de hogere reeksen werd verminderd. De club had ondertussen ook de koninklijke titel gekregen en werd RSC Boussu-Bois. In 1958 degradeerde men uiteindelijk toch. De club zou een paar decennia spelen in Vierde Klasse en zelfs soms wegzakken tot in de provinciale reeksen.

In 1982 ging de club samen met CS Élouges (stamnummer 2195), en werd omgedoopt tot Royal Francs Borains. De club keerde terug in Vierde Klasse, won daar in 1985 zijn reeks en promoveerde zo opnieuw naar Derde Klasse. Uit die periode stamt de uitspraak van de toenmalige voorzitter-mecenas, dat hij met de club "zo snel mogelijk een Europacup wilde winnen, het speelt geen rol dewelke".

De club bleef echter in de middenmoot eindigen, totdat Francs Borains in 1995 degradeerde naar de Vierde Klasse. Ondanks een derde plaats in 1997 werd de club verwezen naar de interprovinciale eindronden, verloor daar van K. Lyra TSV en zo zakte men zelfs voor een seizoen naar de Eerste Provinciale. Francs Borains kon zich echter herstellen en na twee opeenvolgende titels promoveerde de club naar de Derde Klasse. Dat eerste seizoen slaagde Francs Borains er zelfs meteen in zich voor de eindronde te plaatsen, maar eindigde op een vierde plaats. Ook de twee volgende seizoenen speelde men de eindronde zonder succes.

In 2008 wijzigde de club zijn naam in Boussu Dour Borinage. In 2008/09, na winst tegen URS du Centre, VW Hamme en KV Woluwe-Zaventem, promoveerde de club voor het eerst in zijn bestaan naar de Tweede Klasse.

Resultaten

Trainers 

 2008-2009  Karim Mariage,  Michel Wintacq
 2009-2010  Michel Wintacq
 2010-2011  Michel Wintacq,  Arnauld Mercier
 2011-2012  Arnauld Mercier
 2012-2013  Arnauld Mercier
 2013-2014  Arnauld Mercier

Bekende (ex)-spelers 
 Bjorn De Wilde
 Mohamed Dahmane
 Romain Dutrieux
 Fabian Creemers
 Gregory Delwarte
 Teddy Chevalier

Externe links
 Royal Boussu Dour Borinage Officiële site

Boussu
Boussu
Sportvereniging in Henegouwen